Буданова — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Буданова, Екатерина Васильевна (1916—1943) — Герой Российской Федерации (1993), лётчик-истребитель, гвардии старший лейтенант.
 Флоринская-Буданова, Александра Евгеньевна (род. 1977) — российская актриса театра и кино.
 См. также 
 Улица Екатерины Будановой  — улица в Москве, на территории района Кунцево Западного административного округа.